Laurel Hill – città statunitense nella Contea di Okaloosa in Florida
 Laurel Hill – census-designated place statunitense nella contea di Scotland in Carolina del Nord
 Laurel Hill – census-designated place statunitense nella contea di Fairfax in Virginia